Schizopteridae är en familj av insekter. Schizopteridae ingår i överfamiljen Dipsocoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Schizopteridae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Schizopteridae